Reflex (von lat. reflexus, „Rückbeugung, Widerspiegelung“) bezeichnet:

 Reflex, das Auslösen einer Reaktion durch einen äußeren Reiz ohne Verarbeitung des Reizes im Gehirn
 Reflex (Software), Computerprogramm von Borland
 REFLEX-Studie, Untersuchung zum Einfluss von Handy-Strahlung auf menschliche Organismen
 REFLEX – Zusammenschluss freier Künstler in NW, eine 2003 gegründete Künstlervereinigung in Nordrhein-Westfalen
 Reflex (Zeitschrift), tschechische Zeitschrift
 Reflex (Band), österreichische Musikgruppe
 Reflex (NDW-Band), deutsche Band der Neuen Deutschen Welle
 Re-Flex, britische New-Wave-Band
 Re-Flex (deutsche Band), deutsche Techno-Band
 The Reflex, Lied von Duran Duran (1984)
 eine punktförmige Interferenzerscheinung in der Röntgenbeugung (Laue-Verfahren)
 eine Ausstattungsvariante des Automobilherstellers Citroën
 Reflex Sportscars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Personen:
 Tony Reflex, Pseudonym von Tony Cadena (* 1963), Sänger der US-Punkband Adolescents

Siehe auch:
 Reflexion
 Spiegelreflexkamera
 Re.flect
 Reflekt
 Rephlex Records